Банк ъф дъ Уест Класик 2014 е 43–тото издание на Банк ъф дъ Уест Класик. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2014. Провежда се в Станфорд, САЩ от 28 юли до 3 август 2014 г.

Сингъл 
Доминика Цибулкова е миналогодишната шампионка, но тя губи от Гарбине Мугуруса в първи кръг.

Сабине Лисицки подобрява рекорда за най-добър сервис в историята на женския тенис, след като удари сервис със скорост 210,8 km/h (131mph) в мача си от първи кръг срещу Ана Иванович.

В резултат на достигането си до четвъртфиналите, бившата No.1 в света Иванович се завръща в топ 10 за първи път от загубата си от Виктория Азаренка на Ролан Гарос 2009. Именно Азаренка е тази, която Иванович измества от най-добрите десет в световната ранглиста за жени.

Серина Уилямс триумфира в турнира за трети път през последните четири години, след като надиграва Анджелик Кербер във финалния двубой със 7 – 6(7 – 1), 6 – 3.

Поставени тенисистки 
Първите четири поставени почиват в първи кръг.

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Ракел Копс-Джоунс и Абигейл Спиърс са шампионките от Банк ъф дъ Уест Класик 2013, но те губят от Паула Каня и Катерина Синякова в полуфиналите.

Гарбине Мугуруса и Карла Суарес Наваро печелят титлата, надигравайки Каня и Синякова във финалния мач с 6 – 2, 4 – 6, [10 – 5].

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2014
Банк ъф дъ Уест Класик